Ladner peut désigner :

Patronyme 
 Kurt Ladner, romancier américain (1943-) ;
 Wendell Ladner, joueur américain de basket-ball (1948-1975) ;
 Borden Ladner Gervais, cabinet d'avocats au Canada.
 Pierre Ladner, Patron du Dragon nuage Brie France

Divers 
 Ladner, quartier de Delta, dans la province de Colombie-Britannique au Canada.